Il Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL 1980 è stata la sesta edizione del torneo.

Formula
La formula prevedeva un solo turno eliminatorio, costituito da un girone all'italiana atto a selezionare le due qualificate per il torneo di . Gli incontri si svolsero nelle quattro città di Cali, Pereira, Bogotà e Barranquilla

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni
 Games of the XXII. Olympiad - Football Qualifying Tournament - RSSSF

Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL
Calcio nel 1980
CONMEBOL22
Q